Infamous: Festival of Blood (estilizado como inFAMOUS: Festival of Blood) é um jogo DLC na PlayStation Network. Festival of Blood é um jogo independente da série Infamous e não necessita de um disco do jogo Infamous 2, para jogar.

A história se passa além do aspecto cânone da série Infamous, sendo uma paródia contada pelo protagonista principal amigo de Zeke Dunbar. O jogo apresenta novos personagens, poderes e vem com uma criação nova cena cômica para o jogo principal Infamous 2 da UGC (User-Generated Content), bem como suporte para o controlador PlayStation Move.

inFamous: Festival of Blood - juntamente com inFamous 2 e inFamous - foi lançado em 28 de agosto de 2012 como parte da coleção de inFamous sob nova linha da Sony de Coleções PlayStation para a PS3.

Enredo 
O jogo começa em um bar, onde Zeke Dunbar conhece uma mulher e fala com ela, quando ela percebe um livro Zeke estava lendo, que ela escovas de lado, como um livro infantil, e está prestes a sair até que Zeke menciona seu relacionamento com Cole MacGrath, persuadir a mulher a ficar e ouvir como ele começa a contar-lhe uma história envolvendo Cole durante o evento da "Noite Pyre", uma celebração ficcional em New Marais.
Durante o evento da Noite Pyre em New Marais, Cole investiga uma igreja próxima depois de ouvir gritos, resgatando os civis presos em suas catacumbas. Como empreendimentos Cole profundo procurando mais sobreviventes, ele encontra uma mulher gritando, que é revelado para ser um vampiro e incapacita-lo. Cole é então algemado e arrastado no subterrâneo profundo pelos servos de vampiros, e desperta em cima de um cadáver de um vampiro fêmea, chamado Bloody Mary. Um dos vampiros abre uma veia do pescoço de Cole e pinga seu sangue sobre o cadáver de Maria, despertando-la. Ela então começa a morder Cole, bebendo seu sangue, que rejuvenesce a deixando Cole inconsciente.
Quando Cole vem, ele percebe que seu amplificador é roubado, forçando-o a criar um jogo improvisado, a fim de lutar contra o seu caminho para fora. Tendo escapado, ele percebe que, para seu horror, que Maria tinha transformou-o em um vampiro e é capaz de exercer algum grau de controle da mente sobre Cole atualmente. Ela provoca Cole telepaticamente, dizendo que ao amanhecer, ele vai se tornar seu fantoche. Ele é, então, conduzido por sede de sangue de seu vampirismo a morder um civil inocente. Ao mesmo tempo, os vampiros começam a atacar New Marais, com a Noite Pyre permitindo que elas se misturem com os garishly fantasiados festeiros. Buscando uma solução, Cole contatos Zeke e ambos começam a pesquisar Pyre Night, a festa que comemora a queima de Bloody Mary pela cidade herói séculos Pai Inácio atrás. Eles finalmente descobrir o folclore em torno Pai Inácio, aprendendo sobre a sua arma especial para combater vampiros: uma cruz especial chamado A Cruz farpado que foi enterrado com ele quando morreu.
Correndo para o local do enterro, Cole chega tarde demais, os vampiros já tomado. No entanto, ele descobre uma nova habilidade que lhe permite detectar vampiros ocultos e usa-lo para rastrear o ladrão, apenas para descobrir que ele não tem. Desesperado, Cole dirige para lugar de descanso Bloody Mary, acreditando que ele esteja lá. Em vez disso, ele descobre uma trama de vampiros para incendiar a superfície de New Marais, bem como lembranças mantidos por Bloody Mary detalhando seu passado.
De acordo com as lembranças, Maria era uma jovem que gostava de crianças, mas ficam doentes devido ao contato com crianças infectadas. No entanto, um conhecido decide que não deve morrer, de modo a transforma em um vampiro. Eles conseguem ir a lugares diferentes, tendo sangue de civis. No entanto, o pai de Inácio seguinte, acreditando que, se ele matar o homem que transformar Maria em um vampiro, ela estaria livre. Infelizmente, ele descobre que isso só funciona na primeira noite que a vítima foi transformada em vampira. Irritado, Maria perseguiu o pai, tentando matá-lo. O pai, no entanto, faz a cruz farpado para defender a cidade dos vampiros restantes e Maria.
Percebendo o poder da cruz, ele vai atrás da cruz, tentando destruir Maria e acabar com seu poder sobre Cole. Depois de encontrar a Cruz farpado, Cole retorna às catacumbas para concluir a Maria uma vez por todas, finalmente prevalecente após uma longa batalha com muitos vampiros. Quando o sol nasce de manhã, Cole volta ao normal, já não sentindo sua vampírica impulsos.
De volta ao bar, Zeke termina sua história. A mulher não acredita nele até Cole chega, precisando de ajuda de Zeke para recuperar sua Amp de uma piscina. A mulher segue Cole para ajudá-lo, Zeke grita após a mulher mostra suas presas revelando-se ser um vampiro antes dos créditos.

Recepção 
O jogo recebeu críticas positivas desde seu lançamento. No Metacritic, que recebeu uma 78/100 de 32 críticos, indicando revisões geralmente favoráveis. Em GameRankings, o jogo recebeu uma 79,14%.
Como de 19 de novembro de 2011, o jogo é a número um em downloads na PlayStation Network, e era o número dois jogo baixado de novembro de 2011. De acordo com o PlayStation Blog, Festival de Sangue foi o jogo mais vendido de PlayStation 3 lançado na PlayStation Network, a partir de dezembro de 2011. O recorde foi batido depois por Journey.